Черво́не () — село Сакського району Автономної Республіки Крим.